Aero the Acro-Bat — видеоигра в жанре платформер.

Сюжет 
Злой клоун Эдгар Эктор и его приспешники захватили цирк, в котором выступал знаменитый акробат — летучая мышь Аэро. Эктор хочет уничтожить цирк, в котором он раньше работал, но Аэро вступает в борьбу со злодеем. Ему противостоит не только клоун, но и его подручный — белка-летяга Зеро.

Геймплей 
Игра представляет собой платформер и состоит из нескольких больших уровней, разделённых на более мелкие подуровни.

Уровни в игре построены с применением двухмерной графики и используют горизонтальный скроллинг. На них расположены враги и полезные предметы; в некоторых местах находятся потайные комнаты и «точки сохранения». Основная задача на уровнях — выполнить какое-либо задание (в частности, отыскать и собрать определённое количество вещей или спасти другого персонажа). На каждый уровнь выдаётся ограниченный запас времени. В игре также присутствуют логические элементы — к примеру, нужно перемещать цирковую пушку, чтобы совершить более точный прыжок.

По геймплею игра имеет сходства с серией Sonic the Hedgehog. Персонаж перемещается по уровню, борется с врагами и собирает различные предметы. Выполнив задание, он переходит к следующему уровню.

Герой игры — летучая мышь Аэро. Он обладает способностью к полёту (в течение некоторого времени) и планированию. До недоступных персонажу платформ можно добраться, используя батут или пушки.

Враги в игре довольно разнообразны и многочисленны; это приспешники Эктора (например, клоуны) и различные монстры. Как правило, они не обладают большим запасом здоровья. Герой может уничтожать противников посредством прыжка сверху. Чтобы уничтожить самого героя, противникам достаточно двух-трёх соприкосновений с ним.

Полезные предметы пополняют запас очков и увеличивают «здоровье» персонажа.

Число собранных вещей, необходимых для завершения уровня, отображает специальный индикатор вверху экрана; рядом с ним находятся счётчик очков и количества жизней героя. Внизу расположены индикатор его здоровья, а также счётчик времени.

Оценки

Примечания

Ссылки 
 Aero the Acro-Bat на сайте GameSpot
 Описание игры на сайте GameSega.ru

Компьютерные игры 1993 года
Компьютерные игры 2002 года
Компьютерные игры 2010 года
Платформеры
Игры для Game Boy Advance
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для SNES
Игры для Wii
Игры для Virtual Console
Компьютерные игры с двухмерной графикой